Дэ́вид Ви́ктор Ка́нтер (; ) — британский социальный психолог, специалист по профилированию и психологии среды.

Биография 

Родился 5 января 1944 года в семье Хаймана Виктора Кантера и Корали Лилиан Кантер (в девичестве — Хайм).

В 1964 году получил бакалавра гуманитарных наук с отличием в Ливерпульском университете и там же в 1969 году доктора философии.

В 1966—1970 годах — научный сотрудник, 1971—1972 годах — преподаватель () Университета Стратклайда.

Преподаватель (1972—1978 годах — , 1978—1983 — reader), в 1983—1987 годах — профессор прикладной психологии, в 1987—1994 года — профессор психологии и в 1987—1991 года — заведующий кафедрой психологии  Университета Суррея; где занимался разработкой .

В 1981—2002 годах —  научного журнала .

С 1988 года — лицензированный психолог ().

С 1994 года — профессор психологии, в настоящее время — профессор-эмерит психологии кафедры психологии Ливерпульского университета. Был директором Центра расследовательской психологии Ливерпульского университета.

С 2003 года — ответственный редактор научного журнала .

В 2009—2018 годах — директор Международного исследовательского центра расследовательской журналистики .

 Королевского общества искусств, член , член Американской психологической ассоциации, почётный член , почётный член Психологического общества ЮАР, почётный иностранный член .

Награды 

 За монографию  получил премии  (1994) и  (1995).

Научные труды

Монографии 

The Study of Meaning in Architecture (1968) Publisher: D.V. Canter
Architectural Psychology (ed.) (1970)
Scales for the Evaluation of Buildings (1971) Strathclyde University
People and Buildings: A Brief Overview of Research (1972) Council of Planning Librarians
Psychology for Architects  (1974) London: Applied Science  
Psychology and the Built Environment (1974) (ed. with Terence Lee.) 
Environmental Interaction: Psychological Approaches to Our Physical Surroundings  (1975) (ed. with P. Stringer) 
The Psychology of Place (1977) Architectural Press 
Designing for Therapeutic Environments: A Review of Research (ed. with S. Canter) (1979)
Psychology in Practice: Perspectives on Professional Psychology (ed. with S. Canter) (1982)
Studies of Human Behavior in Fire: Empirical Results and Their Implications for Education and Design (1983) University of Surrey
Facet Theory: Approaches to Social Research (ed.) (1985)
The Research Interview: Uses and Approaches (ed. M. Brenner and J. Brown) (1985)
Environmental Social Psychology (ed. with J.C. Jesuino, L. Soczka and G.M. Stephenson) (1988)
Environmental Perspectives (ed. with M. Krampen and D. Stea) (1988)
Environmental Policy, Assessment and Communication (ed. with M. Krampen and D. Stea) (1988)
New Directions in Environmental Participation (ed. with M. Krampen and D. Stea) (1988)
Football in its Place: An Environmental Psychology of Football Grounds (with Miriam Comber and David L. Uzzell) (1989). Introduction by Sir . Taylor & Francis. 
Fires and Human Behaviour (ed.) (1990) Fulton 
Empirical Approaches to Social Representations (1993); with Breakwell, Glynis. Oxford University Press. 
 (1994) Harper-Collins  
Criminal Detection and the Psychology of Crime (1997); with Alison, Laurence. Aldershot: /Dartmouth. 
Interviewing and Deception — Offender Profiling Series, Vol. I (1998); with Alison, Laurence. Aldershot: . 
Profiling in Policy and Practice — Offender Profiling Series, Vol. II (1999); with Alison, Laurence. Aldershot: . 
The Social Psychology of Crime: Groups, Teams and Networks - Offender Profiling Series, Vol. III (2000); with Alison, Laurence. Aldershot: . 
Profiling Property Crime — Offender Profiling Series, Vol. IV (2000); with Alison, Laurence. Alderhost: . 
Criminal Shadows — Inner Narratives of Evil (2000, Paperback) Authorlink 
Psychology in Action (1996) Dartmouth 
Mapping Murder: The Secrets of Geographical Profiling (2003) . 
Becoming an Author: Advice for Academics and Professionals (2006); with Fairbairn, Gavin.  
Profiling Rape and Murder — Offender Profiling Series, Vol. V (2008); with Alison, Laurence. Alderhost: . 
Profiling: Principles, Processes, Practicalities (2008); with Keppel, Robert. London: Prentice Hall. 
Psychology and Law: Bridging the Gap (Psychology, Crime and Law) (Ed.) (2008); with Zukauskiene, Rita (Ed.).  
Environmental Psychology; with Bonnes, Mirilia and Hartig, Terry. (28 April 2008)  
The Investigative Psychology of Serial Killing; with Youngs, Donna. (28 September 2008)  
Investigative Psychology: Offender Profiling and the Analysis of Criminal Action (3 October 2008, Paperback); with Youngs, Donna. John Wiley and Sons. 
Criminal Psychology: Topics in Applied Psychology (Topics Applied Psychology) (27 June 2008) Hodder Arnold 
The Faces of Terrorism: Multidisciplinary Perspectives. Cross-disciplinary Explorations (ed.) (2009) Wiley-Blackwell 
Forensic Psychology: A very short introduction (2010) Oxford University Press  (also translated into Egyptian)
Forensic Psychology for Dummies (2012) John Wiley & Sons Ltd (ebk)
Biologising the Social Sciences: Challenging Darwininan and Neuroscience Explanations (2014); with Turner, David (Ed.) Routledge

Статьи 

 Canter D., Rees K. A multivariate model of housing satisfaction. // . 1982. 31: 185-207.  
 Canter D., Kenny C. Approaches to environmental evaluation: an introduction. // . 1982. 31: 145-151. 
 Donald I., Canter D. Temporal and Trait Facets of Personnel Assessment. // . 1990. 39: 413-429. 
 Canter D., Frank G. J., Knapp L. E., McLain R. W. The safety profile of quinapril: Is there a difference among ACE inhibitors? // . 1990. 13: VII-39-VII-42. 
 Donald I., Canter D. Intentionality and fatality during the King's Cross underground fire. // . 1992. 22: 203-218. 
 Wilson M., Canter D. Shared concepts in group decision making: A model for decisions based on qualitative data. // . 1993. 32: 159-172. 
 Canter D., Fritzon K. Differentiating arsonists: A model of firesetting actions and characteristics. // . 1998. 3: 73-96. 
 Canter D. Offender profiling and criminal differentiation. // . 2000. 5: 23-46. 
 Lundrigan S., Canter D. Spatial patterns of serial murder: an analysis of disposal site location choice. // . 2001. 19: 595-610. 
 Fritzon K., Canter D., Wilton Z. The application of an action system model to destructive behaviour: the examples of arson and terrorism. // . 2001. 19: 657-690. 
 Snook B., Canter D., Bennell C. Predicting the home location of serial offenders: a preliminary comparison of the accuracy of human judges with a geographic profiling system. // , 2002. 20: 109-118. 
 Canter D., Youngs D. Beyond ‘Offender Profiling’: The Need for an Investigative Psychology. // Handbook of Psychology in Legal Contexts / eds. D. Carson and R. Bull. John Wiley & Sons, 2003. 
 Santtila P., Häkkänen H., Canter D., Elfgren T. Classifying homicide offenders and predicting their characteristics from crime scene behavior. // . 2003. 44: 107-118. 
 
 Canter D., Giles S., Nicol C. Suicide without explicit precursors: a state of secret despair? // . 2004. 1: 227-248. 
 Canter D. Offender profiling and investigative psychology. // . 2004. 1: 1-15. 
 Canter D. Confusing operational predicaments and cognitive explorations: comments on Rossmo and Snook et al.. // . 2005. 19: 663-668. 
 Canter D. Guttman, Louise (Eliyahu). // Encyclopedia of Statistics in Behavioral Science / eds. B. S. Everitt and D. C. Howell. John Wiley & Sons, 2005. — 745 p. 
 Canter D., Hammond L. A comparison of the efficacy of different decay functions in geographical profiling for a sample of US serial killers. // . 2006. 3: 91-103. 
 Canter D. National and regional reviews of investigative and forensic psychology. // . 2007. 4: 53-53. 
 Canter D., Youngs D. Interactive Offender Profiling System (IOPS). // Crime Mapping Case Studies / eds S. Chainey and L. Tompson. 2008. 
 Youngs D., Canter D. An emerging research agenda for investigative interviewing: hypotheses from the narrative action system. // . 2009. 6: 91-99. 
 Canter D. Developments in geographical offender profiling: commentary on Bayesian journey‐to‐crime modelling. // , 2009. 6: 161-166. 
 Canter D. The Multi‐Faceted Nature of Terrorism: An Introduction. // The Faces of Terrorism, D. Canter (Ed.). 2010. 
 Sarangi S., Canter D. The Rhetorical Foundation of Militant Jihad. // The Faces of Terrorism, D. Canter (Ed.). 2010. 
 Canter D., Youngs D. Narratives of criminal action and forensic psychology. // . 2012. 17: 262-275. 
 Canter D. Guttman, Louise (Eliyahu). // Wiley StatsRef: Statistics Reference Online / eds N. Balakrishnan, T. Colton, B. Everitt, W. Piegorsch, F. Ruggeri and J. L. Teugels. 2014. 
 Canter D., Sarangi S., Youngs D. Terrorists' personal constructs and their roles: A comparison of the three Islamic terrorists. // . 2014. 19: 160-178. 
 Jang J. K., Canter D., Hu P., Epstein A. L., Khawli L. A. Labeling and Imaging Techniques for Quantification of Therapeutic Biologics. // Pharmaceutical Sciences Encyclopedia, S. C. Gad (Ed.). John Wiley & Sons, 2015 
 Youngs D., Canter D., Carthy N. The offender's narrative: Unresolved dissonance in life as a film (LAAF) responses. // . 2016. 21: 251-265. 
 Canter D. Revealing the Conceptual Systems of Places. // Research Methods for Environmental Psychology, R. Gifford (Ed.). 2016. 
 Synnott J., Canter D., Youngs D., Ioannou M. Variations in the Journey from Crime: Examples from Tiger Kidnapping. // . 2016. 13: 239–252. .
 Synnott J., Bakker M., Ioannou M., Canter D., van der Kemp J. Crime location choices: A geographical analysis of German serial killers. // . 2019; 16: 110–123.

Примечания 

Авторы энциклопедий и словарей
Социальные психологи
Психологи Великобритании
Преподаватели Ливерпульского университета